Příjmení Poledňák nosí více významných osobností:

 Alois Poledňák (1922–1984) – český a československý politik
 Igor Poledňák (* 1959) – český politik Občanské demokratické strany.
 Ivan Poledňák (1931–2009) – český muzikolog, hudební psycholog, hudební publicista a vysokoškolský učitel
 Marie Poledňáková (1941–2022) – česká scenáristka, režisérka a mediální podnikatelka